Sainte-Radegonde (Avairon), municipi al departament d'Avairon (regió d'Occitània, França)  
 Sainte-Radegonde (Charente Marítim), municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)  
 Sainte-Radegonde (Gers), municipi al departament del Gers (regió d'Occitània, França)
 Sainte-Radegonde (Gironda), municipi al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània, França)  
 Sainte-Radegonde (Deux-Sèvres), municipi al departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)  
 Sainte-Radegonde (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)  
 Sainte-Radegonde (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)  
 Sainte-Radégonde, municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)  
 Sainte-Radégonde-des-Noyers, municipi al departament de Vendée (regió del País del Loira, França)  
 Baignes-Sainte-Radegonde, municipi al departament de la Charanta (Nova Aquitània)  
 Cantó de Baignes-Sainte-Radegonde, cantó al districte de Cognac (departament de la Charanta, França)  
 Marsais-Sainte-Radégonde, municipi al departament de Vendée (regió del País del Loira, França)